FEI Nations Cup 2016 steht für folgende Nationenpreisserien im Pferdesport:

 FEI Nations Cup 2016 (Dressurreiten)
 FEI Nations Cup 2016 (Vielseitigkeit)
 Furusiyya FEI Nations Cup 2016 im Springreiten